David Antoine peut désigner :
 David Antoine (1972-), un athlète français ;
 David Antoine (1982-), un animateur belge de télévision.